Culloden ist der Name folgender Ortschaften:
 Culloden (Schottland), Stadtteil östlich von Inverness, Schottland, namensgebend für die Schlacht bei Culloden
 Culloden (Nova Scotia), Ort im Digby County, Nova Scotia, Kanada
 Culloden (Ontario), Ort in South-West Oxford, Oxford County (Ontario), Ontario, Kanada
 Culloden (Prince Edward Island), Ort im Queens County (Prince Edward Island), Prince Edward Island, Kanada
 Culloden (Georgia), Ort im Monroe County (Georgia), Georgia, USA
 Culloden (West Virginia), Census-designated Place im Cabell County und Putnam County (West Virginia), West Virginia, USA

Culloden steht für:
 Baron Culloden, erblicher britischer Adelstitel
 Culloden (Film), Film des BBC über die Schlacht bei Culloden
 HMS Culloden, mehrere Schiffe der britischen Royal Navy

Siehe auch:
 Schlacht bei Culloden